Belloguet (parfois écrit Belloquet) est un patronyme français porté notamment par :
 Achille Belloguet (1853-1884), dessinateur français ;
 Dominique-François-Louis Roget de Belloguet (1795-1872), historien français ;
 François Nicolas Roger-Belloguet (1772-1851), magistrat et homme politique français ;
 Mansuy Dominique Roget de Belloguet (1760-1832), général français.

Patronyme français